

Toponyme 

 Boulevard de Picpus, voie française du  arrondissement de Paris ;
 Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix de Picpus, lieu de culte français du  arrondissement de Paris ;
 Cimetière de Picpus, cimetière français du  arrondissement de Paris ;
 Maison Blanchard à Picpus, prison française du  arrondissement de Paris ;
 Picpus, station de la ligne 6 du métro parisien ;
 Quartier de Picpus, quartier français du  arrondissement de Paris ;
 Rue de Picpus, voie française du  arrondissement de Paris.

Titres 

 Signé Picpus (1944), roman policier français de Georges Simenon ;
 Picpus (1942), film français de Richard Pottier ;
 Signé Picpus (2003), téléfilm  de Jacques Fansten.

Autres 

 Picpuciens, congrégation cléricale de droit pontifical.